ha sido el nombre de dos buques de guerra de la Armada Imperial Japonesa:

 El Kotaka, un torpedero activo desde 1890.
 El Kotaka, un cañonero fluvial activo desde 1930.

Nombres de buques de guerra de Japón